Игорь Юрьевич Цаплюк () — советский, российский и белорусский футболист, защитник.

Карьера игрока 
Первым профессиональным клубом Игоря Цаплюка стал в 1991 году «Вулкан» Петропавловск-Камчатский. Следующие два сезона выступал в чемпионате Белоруссии за «Строитель» Старые Дороги, а в 1993 году сыграл три матча в Высшей лиге России за «КАМАЗ».

В течение 6 лет играл за нижнекамский «Нефтехимик», в 2000 году играл за команды первой лиги Белоруссии —  и «Гранит», а завершал карьеру в жодинском «Торпедо».

С 2004 по 2010 годы работал на административных должностях в «Торпедо» (Жодино), последняя должность — генеральный директор. По состоянию на 2013 и 2019 годы возглавлял департамент по проведению соревнований АБФФ.

Примечания 

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Футболисты России
Игроки ФК «Вулкан»
Игроки ФК «Старые Дороги»
Игроки ФК «КАМАЗ»
Игроки ФК «КАМАЗ-2»
Игроки ФК «Нефтехимик» Нижнекамск
Игроки ФК «Лунинец»
Игроки ФК «Гранит» Микашевичи
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»